Сезон 2019/20 — 105-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 28-й в Премьер-лиге, а также 114-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Yokohama Rubber Company. Домашний  комплект формы был представлен 2 мая. При разработке дизайна футболок Nike сделал акцент на «Стэмфорд Бридж». На футболке имеется стильный V-образный вырез, а заднюю часть воротника украшает красно-белая монограмма CFC. В комплекте также идут шорты синего цвета и белые гетры, которые посередине икры украшены традиционной красно-синей окантовкой «Челси». Гостевой комплект формы был представлен 17 июля. Он включает белую футболку поло с воротником на пуговицах. Он отделан синими и красными полосами и застегивается двумя пуговицами, на каждой из которых красуется надпись The Pride of London. На рукавах также присутствуют красные и синие полосы, а образ дополнен белыми шортами и синими гетрами «Челси» с элементами белого и красного цвета, включая белую полосу посередине икры. Третий комплект формы был представлен 4 сентября. Он создан в стиле формы 90-х и напоминает о знаменитой эпохе клуба. На форме черного цвета присутствуют элементы ярко-оранжевого цвета. Образ завершают черные шорты и ярко-оранжевые гетры, на которых также изображен логотип Nike.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Резервная команда 

Источник: Профиль резервной команды

Команда U-18 

Источник: Профиль команды U-18

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 40 500 000

Зима 

Общие расходы:  £ 540 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 132 660 000

Зима 

Общие доходы:  £ 8 640 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  40 500 000

Зима:  540 000

Всего:  41 040 000

Доходы 
Лето:  132 660 000

Зима:  8 640 000

Всего:  141 300 000

Прибыль 
Лето:  92 160 000

Зима:  8 105 000

Всего:  100 260 000

Статистика

Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Товарищеские матчи

Суперкубок УЕФА

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2019/20 — 27-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 11 августа 2019 года и должен был завершиться 17 мая 2020 года. Но 13 марта 2020 года чемпионат был приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. 19 марта этот карантин был продлен до 30 апреля. 3 апреля чемпионат был приостановлен на неопределённый срок. 28 мая было объявлено о возобновлении АПЛ начиная с 17 июня. В итоге сезон был закончен 26 июля.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа H 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2019/20

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2019/20

1/8 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2019/2020
Челси